Вольфганг Крамер (Wolfgang Cramer; род. 1957) — немецкий  растений и . Доктор философии (1986), профессор, директор по исследованиям Национального центра научных исследований Франции.
До сентября 2011 года работал в Потсдамском институте изучения климатических изменений (PIK) и состоял профессором Потсдамского университета. Член Академии сельского хозяйства Франции () (ассоциированный, с 2017).

Биография 
Окончил по географии Гисенский университет имени Юстуса Либиха, где учился в 1975-81 гг. В 1978/79 гг. фелло Уппсальского университета, в 1981—1986 гг. занимался там же и получил степень доктора философии по экологии растений (с диссертацией по растительности Балтики), в 1986 г. там же постдок.
В 1986-92 гг. ассоциированный профессор кафедры географии Тронхеймского университета и в 1988-90 гг. её директор.
С 1993 года работал в Потсдамском институте изучения климатических изменений.
С 2003 года полный профессор Потсдамского университета.
С 2011 года в Национальном центре научных исследований Франции.
Ведущий автор МГЭИК.
Шеф-редактор журнала Regional Environmental Change (с 2000), обзорный редактор Science, член редколлегий других научных журналов.

Автор более ста работ, его h-индекс равен 31.

Примечания

Ссылки 
 https://www.imbe.fr/wolfgang-cramer?lang=en
 , , , , 
 Tackling climate change to conserve wetlands: questions for Wolfgang Cramer (12 September 2019)
 https://elpais.com/elpais/2019/10/10/inenglish/1570692096_073306.html
 Исследования
 http://www.otmed.fr/press-release-mediterranean-basin-region-affected-accelerating-environmental-change

Экологи растений
Специалисты по биоразнообразию
Исследователи глобального потепления
Доктора философии
Персоналии:МГЭИК